Église Notre-Dame-de-la-Sède est le nom porté par cinq édifices religieux français : ce nom signifie Église Notre-Dame du Siège épiscopal, du latin sedes, siège c'est-à-dire Cathédrale Notre-Dame. 

L'expression est courante sous la forme la Sé dans les pays lusophones (Portugal, Brésil, Macao) pour désigner la cathédrale quelle qu'en soit la dédicace.

Notre-Dame de la Sède 
 l'ancienne cathédrale Notre-Dame-de-la-Sède à Riez dans le département des Alpes-de-Haute-Provence,
 la cathédrale Notre-Dame-de-la-Sède à Saint-Lizier dans le département de l'Ariège, (ancien évêché de Couserans),
 la cathédrale Notre-Dame-de-la-Sède à Tarbes dans le département des Hautes-Pyrénées.

Notre-Dame de la Sed ou de la Seds 
 la cathédrale Notre-Dame-de-la-Sed à Entrevaux dans le département des Alpes-de-Haute-Provence (ancien évêché de Glandèves) ;
 la cathédrale Notre-Dame-de-la-Seds à Toulon dans le département du Var.

NotreDameSède
~NotreDameSède